Kravany può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Kravany, comune del distretto di Trebišov, nella regione di Košice
 Kravany, comune del distretto di Poprad, nella regione di Prešov
Kravany nad Dunajom, comune del distretto di Komárno, nella regione di Nitra